Paléopolis (« la vieille ville ») est un nom parfois donné à Cumes, cité antique de Grande-Grèce, en Italie du Sud, par opposition à une des villes auxquelles elle a donné naissance, Neapolis (devenue Naples).
 Paléopolis est un parc de loisirs sur le thème de la préhistoire, à Gannat (Allier).